Colpo di Stato in Siria può riferirsi a diversi eventi nella storia della Siria:

 Colpo di Stato in Siria del marzo 1949
 Colpo di Stato in Siria del 1954
 Colpo di Stato in Siria del 1961
 Colpo di Stato in Siria del 1963
 Colpo di Stato in Siria del 1966
 Colpo di Stato in Siria del 1970